Geografia:
 Nàpols, ciutat del sud d'Itàlia, capital de la regió de la Campània.
 Regne de Nàpols o Regne de Sicília peninsular, antic estat situat al sud de la península Itàlica.
 Província de Nàpols, província de la regió de Campània dins Itàlia.
 Esport: 
 La Società Sportiva Calcio Napoli o, simplement, el Nàpols, el principal club de futbol de la ciutat.